RDS é uma estação de rádio portuguesa que emite a partir do Seixal para uma vasta região do território continental português, com mais foco na Grande Lisboa. Antigamente, a rádio chamava-se "Seixal FM" e anos antes com a denominação de Rádio Seixal.

Ao longo do dia a maior parte da música emitida é de Expressão Portuguesa, segundo os estudos de audiência da Marktest, a liderança das audiências entre as Rádios do Distrito de Lisboa e Setúbal.

Actualmente, os locutores da RDS são: Miguel Bicho, Victor Mendes, Paula Pinto, Flávio Sequeira, Marisa Carvalho e Rute Andrade.

A página da RDS no Facebook conta com mais de 100 mil seguidores.

Frequências da RDS 

 87.6 FM (Lisboa / Setúbal)

http://www.rds.pt

Estações de rádio de Portugal